Europeiska cupvinnarcupen 1982/1983 vanns av Aberdeen, Skottland som i finalen slog Real Madrid, Spanien med 2–1 på Nya Ullevi i Göteborg i Sverige den 11 maj 1983. Det var andra och sista gången finalsegern i den 1999 nedlagda turneringen som gick till Skottland.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final 

Nya Ullevi, Göteborg, Sverige  onsdag, 11 maj 1983 
Publik: 17 804 åskådare 
Domare:  Gianfranco Menegali (Italien) 
Målskyttar: 7' Eric Black 1-0, 14' Juanito (straff) 1-1, 112' John Hewitt 2-1 
Aberdeen FC (tränare Alex Ferguson): 
Jim Leighton, Doug Rougvie, John McMaster, Neale Cooper, Alex McLeish, Willie Miller (lagkapten), Gordon Strachan, Neil Simpson, Mark McGhee, Eric Black (sub: 87 John Hewitt), Peter Weir. 
Real Madrid (tränare Alfredo Di Stéfano) 
Agustín, Juan José, John Metgod, Bonet, José Antonio Camacho (sub: 91 Isidoro San José) -
Uli Stielike, Ricardo Gallego, Ángel, Juanito, Carlos Santillana (lagkapten), Isidro (sub: 103 Salguero).

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Säsongen 1982/1983 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1982 i Europa
1983 i Europa
Fotbollssäsongen 1982/1983
1982/1983